Museu Picasso (Barcelona)
 Museo Picasso (Málaga)